absurd – pojęcie w filozofii
 Absurd – niemiecki zespół muzyczny
 Absurd – polski zespół muzyczny
 Absurd – album muzyczny polskiego zespołu Absurd
 Absurd – singel zespołu Guns N’ Roses

Zobacz też 
 
 Teatr absurdu – rodzaj teatru